Крутовражье — название населённых пунктов:

Россия 
 Крутовражье — деревня в Кикнурском районе Кировской области.
 Крутовражье — деревня в Угличском районе Ярославской области.